Нидерндорферберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн.  . Официальный код  —  7 05 19.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вольфганг Баумгартнер (ALN).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля